Brain se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles Kimberlin Brain
  Brain